Посёлок дома отдыха «Плесково» — населённый пункт в Троицком административном округе Москвы (до 1 июля 2012 года в составе Подольского района Московской области). Входит в состав поселения Михайлово-Ярцевское. Посёлок устроен при доме отдыха «Плесково»

Население 

Согласно Всероссийской переписи, в 2002 году в посёлке проживало 149 человек (69 мужчин и 80 женщин). По данным на 2005 год в посёлке проживало 158 человек.

География 
Посёлок дома отдыха «Плесково» расположен примерно в 16 км к юго-западу от центра города Троицк и примерно в 29 км к западу от центра города Подольска. Рядом протекает река Пахра. Ближайший населённый пункт — деревня Дровнино.

Территории и улицы 
Территории и улицы, перечисленные ниже, на самом деле географически могут и не находиться внутри самого посёлка, а бывают разбросаны вокруг него на площади в несколько квадратных километров, в границах поселения Михайлово-Ярцевского. Тем не менее, по КЛАДР все они классифицируются, как территории или улицы посёлка дома отдыха «Плесково», а в названии содержат слово Территория или Улица. Так как эти объекты возникали и благоустраивались под началом инициативных групп (правлений СНТ, правлений ДСК, дирекций КП и т. п.), то исторически сложилось, что в границах каждого из этих объектов обычно присутствует Территориальное общественное самоуправление. Каждый из перечисленных ниже территориальных объектов имеет свой уникальный кадастровый номер.

Транспорт 
До посёлка ходит автобус от станции метро «Ольховая» (маршрут 514), автобус № 1047 от станции Подольск.

Образование 
Рядом с посёлком находится православная школа-пансион «Плёсково».

Примечания 

Населённые пункты Троицкого административного округа